Papež Aleksander je bilo ime več papežev:

 Papež Aleksander I. (107–115)
 Papež Aleksander II. (1061–1073)
 Papež Aleksander III. (1159–1181)
 Papež Aleksander IV. (1254–1261)
 Papež Aleksander VI. (1492–1503)
 Papež Aleksander VII. (1655–1667)
 Papež Aleksander VIII. (1689–1691)

Protipapež 

 Protipapež Aleksander V. (1409–1410)